Sanader ist der Familienname folgender Personen:

 Ante Sanader (* 1960), kroatischer Politiker (HDZ) und Feuerwehrfunktionär
 Ivo Sanader (früher Ivica Sanader; * 1953), kroatischer Politiker (HDZ)

Siehe auch
 Kabinett Sanader